Als Kuh- oder Bullenfänger werden verschiedene Vorbauten an Fahrzeugen bezeichnet, 

 Schienenräumer für Lokomotiven und
 Frontschutzbügel für PKW und LKW.